Abd-Al·lah ibn az-Zubayr, anti-califa 683-692.
 Àhmad ibn Ibrahim ibn az-Zubayr (1230 - 1308), historiador andalusí.
 Az-Zubayr ibn al-Awwam, company del profeta Muhàmmad.
 Mússab ibn az-Zubayr, general i governador rebel de l'Iraq, germà de l'anti-califa.
 Urwa ibn az-Zubayr (? - 712), historiador.
 Az-Zubayr Rahma Mansur conegut com a Zubayr Paixà, important mercader d'esclaus sudanès